Barges ist der Name mehrerer Orte:

Gemeinden in Frankreich:
 Barges (Côte-d’Or) im Département Côte-d'Or
 Barges (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Barges (Haute-Saône) im Département Haute-Saône

Weiler in der Schweiz:
 Barges FR in der Gemeinde Romont FR, Kanton Freiburg
 Barges VS in der Gemeinde Vouvry, Kanton Wallis

Siehe auch:
 Barge